Il tabellone singolare dell'ITF Women's Circuit San Antonio 1996, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 1996, è stato vinto da Erica Adams (tds n. 5). In finale ha sconfitto Kelly S Wilson (tds n. 2) con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie

  Stephanie Mabry (quarti di finale)
  Kelly S Wilson (finale)
  Elena Savoldi (primo turno)
  Claire Taylor (primo turno)

  Erica Adams (campionessa)
  Shiri Burstein (secondo turno)
  Patricia Rogulski (primo turno)
  Varalee Sureephong (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit San Antonio 1996